

La tredicesima stagione della serie televisiva Z Cars è stata trasmessa in anteprima nel Regno Unito dalla BBC One tra il 28 giugno 1978 e il 20 settembre 1978.

Collegamenti esterni